La place du marché est un nom de place que l'on retrouve dans la plupart des villes et villages.

Place du Marché à Mayence

Place du Marché à Liège
 Place du Marché à Sart-lez-Spa
 Place du Marché à Verviers

Place du Marché à Helsinki

Place du Marché à Bastia
 Place du Marché à Nancy (place Henri-Mengin puis place Charles-III)
 Place du Marché à Strasbourg
 Place du Marché, le nom pris entre 2021 et 2023, par le groupe Toupargel, entreprise de distribution de surgelé.

Place du Marché à Vevey
 Place du Marché à Renens

Place du Marché à Lviv

Voir aussi 
 Place du marché